RTS 1 est le nom de plusieurs chaînes de télévision de différents pays :
 RTS 1, une chaîne de télévision sénégalaise, de la Radiodiffusion télévision sénégalaise ;
 RTS 1, une chaîne de télévision serbe, de la Radio-télévision de Serbie ;
 RTS Un, une chaîne de télévision suisse, de la Radio télévision suisse.

Voir aussi